Communes
 Freneuse, commune française de la Seine-Maritime
 Freneuse, commune française des Yvelines
 Freneuse-sur-Risle, commune française de l'Eure

 Gastronomie
 Un potage Freneuse est un potage aux navets.